Владимир Беленький:
 Беленький, Владимир Рувимович (род. 1936) — российский экономист, специалист по земельным отношениям.
 Беленький, Владимир Хононович (1932—2012) — российский философ и социолог, доктор философских наук, профессор, действительный член АПН.